Шатенуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південь від Парижа, 37 км на схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 453,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шатенуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатенуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре